Hamzic ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Hamzic (* 1993), österreichischer Fußballspieler 
 Azra Hamzić (* 1992), bosnische Fußballspielerin